Miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 Seaford

Miejscowości w USA:
 Seaford – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Seaford – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau